

Botanica 
 Banana – bacca della pianta del Banano della famiglia delle Musaceae
 Banana Cavendish – "comune banana gialla", dal sapore dolce (variante maggiormente commercializzata nel mondo dagli anni 50)

Cinema e televisione 
 Banana – film italiano del 2015
 Banana – serie televisiva britannica del 2015
Banane – varietà televisivo satirico

Geografia
 Banana – città del Queensland in Australia
 Banana – villaggio dell'isola Christmas nello stato delle Kiribati
 Banana – città della Repubblica Democratica del Congo
 Contea di Banana – contea del Queensland, Australia

Persone 
Banana, soprannome di Ennio Tarantola (1915-2001) – aviatore italiano
Banana Yoshimoto (1964) – scrittrice giapponese
Canaan Banana (1936-2003) – politico zimbabwese
Yaya Banana (1991) – calciatore camerunese

Sigle 
 BANANA – acronimo per Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone, o NIMBY

Altro 
 Banana – singolo di Conkarah del 2019
 'A banana – album di Brigantony del 2000
 Connettore a banana – tipo di connettore
 Banana blu – regione dell'Europa

Pagine correlate 
 Banana boat

Altri progetti